Perseo libera Andromeda – dipinto di Piero di Cosimo
Perseo libera Andromeda – dipinto di Pieter Paul Rubens